В'ячеслав Анатолійович Кізілов ( 15 червня 1975, м. Калуш Івано-Франківської області, Україна) — український священник (протоієрей УПЦ КП), капелан, волонтер, літератор. Голова тернопільського єпархіального відділу духовно-патріотичного виховання у Збройних силах та інших військових формуваннях України, старший військовий капелан Тернопільської області. Головний отаман Тернопільського обласного козацького товариства ВГО УРК, генерал Українського реєстрового козацтва, включений у склад ради підтримки учасників АТО при ОДА Тернопільської області.

Життєпис 
Навчався у Волинській духовній семінарії (1992–1996, нині Волинська православна богословська академія). Закінчив Львівську Православну богословську академію (2008).

У 1995–2008 — настоятель церкви Казанської ікони Божої Матері в с. Верещаки Лановецького району, у 2008-2010 — церкви Св. Архістратига Михаїла (Шумський район). Від 2013 — настоятель парафії Введення в храм Пресвятої Богородиці (м. Тернопіль).

Доробок 
 релігійно-туристичний довідник «Сакральні пам'ятки Тернопілля» (2006),
 фотоальбом «Сакральні пам'ятки Тернопільщини» (2011)
 «Храми Української Православної Церкви Київського патріархату. Тернопільщина» (2012, у співавторстві)
 книга «Біблія у віршах» (2007),
 посібники
 Християнська етика. 210 загадок про героїв та явища Святого Письма (співавтор),
 Християнська етика. Хрестоматія. 7 клас,
 Християнська етика. Хрестоматія. 5–6 класи,
 історико-краєзнавчий нарис «Край дороги тополі на чатах» (2008, про с. Верещаки),
 статті в Тернопільському енциклопедичному довіднику,
 вірші й інші теологічні, літературні та краєзнавчі публікації.

Нагороди

Ордени, медалі 
 Орден Архистратига Михаїла від патріарха Філарета (серпень 2012).
 Медаль «1025 років хрещення Русі–України» від керуючого Тернопільською Єпархією УПЦ КП Архієпископа Нестора (№ 68; 9.11.2013).
 Медаль «За жертовність і любов до України» від патріарха Філарета (№ 271; 16.01.2015).
 Медаль «За відродження України» за представленням Спілки бійців та волонтерів АТО «Сила України» (4.08.2015).
 Медаль «За службу Україні» (№ 081; 5.01.2016) від Тернопільської обласної державної адміністрації.

Грамоти, подяки 
 Подяка Тернопільського обласного військового комісаріату за духовну працю на передовій в зоні АТО (грудень 2015).
 Грамота Тернопільської районної державної адміністрації за сумлінну службу, високі професійні здобутки з нагоди Дня Збройних Сил України (грудень 2015);
 Благословенна грамота Філарета, Патріарха Київського та всієї Русі–України (14.06.2010).
 Грамота, кубок та медаль Тернопільського обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» за І місце у міському етапі змагань «Тато, мама, я — спортивна сім'я» (червень 2015).
 Грамота та медаль за ІІ місце в турнірі з міні-футболу до Дня Збройних Сил України у складі команди «Капелан» (грудень 2015).

Примітки

Джерела 
 Б. Мельничук. Кізілов В'ячеслав Анатолійович //

Посилання 

 
 Ірина Скоробогата. В'ячеслав Кізілов: «На війні геть усі стають віруючими. Навіть ті, хто до цього був затятим атеїстом» (ВІДЕО)  // TeNews. — 2014. — 11 листопада.
 Софія Левицька. На Тернопіллі зимовим турніром з міні-футболу вшанували Героїв «Небесної сотні» (Фото)  // 7 днів UA. — 2015. — 14 січня.
 Ірина Скоробогата. Гуманітарна допомога від молоді Тернопільщини воїнам АТО  // Місто. — 2015. — 15 січня.
 Тамта Ґуґушвілі. Тернопільським священникам передали автомобіль для капеланської служби в зоні АТО // День. — 2015. — 13 серпня.
 Ірина Скоробогата. Прот. В'ячеслав Кізілов відвідав родину українського бійця  // Тернопільська єпархія УПЦ КП. — 2016. — 22 лютого.
 Олег Снітовський. Старший військовий капелан В'ячеслав Кізілов: «В окопах невіруючих немає» ;«Головне – бути поруч»  // Терен. — 2016. — 21 і 22 березня.

Священники Тернопільської єпархії УПЦ КП
Капелани ЗСУ
Українські письменники
Уродженці Калуша
Персоналії:Лановецький район
Священники Тернополя
Випускники Волинської православної богословської академії